Lautenbach kan syfta på:

 Lautenbach, Haut-Rhin –  en kommun i Haut-Rhin, Frankrike
 Lautenbach, Baden-Württemberg – en kommun i Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Tyskland